

Persone
Bahram Tavakoli, pallanuotista iraniano
Bahram Tavakoli, regista